Strumpf steht für:

 Strumpf, Kleidungsstück für den Fuß

Strumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Strumpf (* 1938), deutsche Landespolitikerin (Hessen) (FDP)
 Helmut Strumpf (* 1951), deutscher Ringer
 Michael Strumpf (1956–2009), deutscher Mediziner 

Siehe auch:
 Glühstrumpf